Сен-Сюльпіс-ле-Дюнуа
 Неві-ан-Дюнуа
 Базош-ан-Дюнуа
 Шатійон-ан-Дюнуа
 Лютз-ан-Дюнуа
 Сен-Клу-ан-Дюнуа
 Жан де Дюнуа